Jägerkaserne bezeichnet
 Jägerkaserne (Arnsberg)
 Jägerkaserne (Aschaffenburg)
 Jägerkaserne (Bad Homburg)
 Jägerkaserne (Bischofswiesen)
 k.u.k. Jägerkaserne (Braunau)
 Jägerkaserne (Bückeburg)
 Jägerkaserne (Degerndorf)
 Jägerkaserne (Dresden)
 Jägerkaserne (Erfurt)
 Jägerkaserne (Görlitz)
 Jägerkaserne (Kassel)
 Jägerkaserne (Konstanz)
 Jägerkaserne (Löbau)
 Alte Jägerkaserne (Marburg)
 Jägerkaserne in Mittenwald, ab 1964 Edelweiß-Kaserne
 Jägerkaserne in München, zeitweiliger Name der Salzstadelkaserne
 Jägerkaserne (Rotenburg)
 Jägerkaserne in Saarlouis, ab 1937 Graf-Werder-Kaserne
 Jägerkaserne (Schneeberg)
 Jägerkaserne (Sonthofen)
 Jägerkaserne (Trier-Nord)
 Jägerkaserne (Trier-West)